FK Donn é um clube de futebol da Noruega fundado em 24 de junho de 1909. Sua sede fica em Kristiansand.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1909
Clubes de futebol da Noruega